

Carriera
Con gli  ha disputato i Campionati americani del 2017.

Collegamenti esterni